Das Pan Pacific Open 2001 war ein Tennis-Hallen-Teppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 27. Januar bis 4. Februar 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Shibuya